Wessner ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Wessner-Collenbey (1873–1940), deutscher Maler und Grafiker
 Erich Wessner (1948–2016), österreichischer Opernsänger
 Ilona Wessner, deutsche Kriminalbeamtin
 Paul Wessner (1870–1933), deutscher Klassischer Philologe
 Wilhelm Wessner (1904–1983), deutscher Kaufmann und Besitzer einer Kakteengärtnerei

Siehe auch:
 Wesner
 Wesener